

W muzyce

Albumy 
 Surrender – album muzyczny Sarah Brightman
 Surrender – album muzyczny Chemical Brothers
 Surrender – album muzyczny Entwine
 Surrender – trzeci album studyjny z 2015 r. brytyjskiego zespołu Hurts

Piosenki 
 „Surrender” – piosenka (strona B) z singla Only When I Lose Myself zespołu Depeche Mode
 „Surrender” – piosenka zespołu U2
 „Surrender” – piosenka zespołu Billy Talent
 „Surrender” – piosenka Elvisa Presleya
 „Surrender” – piosenka zespołu Cheap Trick wydana na singlu
 „Surrender” – piosenka zespołu Godsmack

Pozostałe 
 Surrender (pol. Miłość i pieniądze) – film z Michaelem Caine’em
 Surrender film z 1950